"Chula Vista" pode ser:
 Chula Vista, localidade da Califórnia
 Chula Vista (Flórida), localidade da Flórida
 Chula Vista-Orason, localidade do Texas
 Chula Vista-River Spur, localidade do Texas

Desambiguações de topônimos